Carlos Mouriño (1943-), homme d'affaires espagnol ;
 Eliseo Mouriño (1927-1961), footballeur argentin ;
 Félix Mourinho (1938-2017), footballeur et entraîneur portugais, père du suivant ;
 José Mourinho (1963-), entraîneur de football portugais ;
 Juan Camilo Mouriño (1971-2008), homme politique et un économiste mexicain, fils de Carlos Mouriño.
Patronyme hispanique
Patronyme portugais